Waddington (Lincolnshire): een plaats in het Engelse graafschap Lincolnshire (East Midlands)
 Waddington (Lancashire): een plaats in het Engelse graafschap Lancashire.
 Mount Waddington: Berg in British Columbia, Canada.
 Waddington: historisch merk van motorfietsen, voorspannen en auto's.